Poussin ([pu'sɛ̃], französisch für Küken) ist der Familienname folgender Personen:

 A. Poussin, Pseudonym von Albert Hahn (Künstler, 1894) (1894–1953), niederländischer Illustrator und Zeichner
 Charles-Jean de La Vallée Poussin (1866–1962), belgischer Mathematiker
 Charles Louis de la Vallée-Poussin (1827–1903), belgischer Geologe
 Gaëtan Poussin (* 1999), französischer Fußballtorhüter
 Gaspard Poussin (1615–1675), italienischer Maler
 Gérald Poussin (* 1946), Schweizer Künstler
 Louis de La Vallée Poussin (1869–1938), belgischer Orientalist
 Nicolas Poussin (1594–1665), französischer Maler